Jesi – comune italiano
 Furio Jesi – storico, saggista, archeologo, filosofo e germanista italiano
 Bruno Jesi – militare italiano
 Samuele Jesi – incisore italiano
 Città di Jesi – dirigibile